2347 Vinata – asteroide
Vinata – divinità induista